Heiming ist der Ortsname von

 Heiming (Hengersberg), Ortsteil des Marktes Hengersberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Heiming (Schechen), Ortsteil der Gemeinde Schechen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Heiming (Traunreut), Ortsteil der Stadt Traunreut, Landkreis Traunstein, Bayern

Heiming ist  der Familienname folgender Personen:

 Eva Heiming (* 1930), deutsche Kinderchirurgin

Siehe auch:
 Haiming